Pleuropoma laciniosa är en snäckart som beskrevs av Jesse Wedgwood Mighels 1945. Pleuropoma laciniosa ingår i släktet Pleuropoma och familjen Helicinidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. l. alpha
 P. l. bronniana
 P. l. canyonensis
 P. l. delta
 P. l. ferruginea
 P. l. gamma
 P. l. globuloidea
 P. l. honokowaiensis
 P. l. kaaensis
 P. l. kohoolawensis
 P. l. kickieensis
 P. l. konaensis
 P. l. kulaensis
 P. l. laciniosa
 P. l. laula
 P. l. matutina
 P. l. molokaiensis
 P. l. moomomiensis
 P. l. perparva
 P. l. piliformis
 P. l. praeparva
 P. l. pusilla
 P. l. sandwichiensis
 P. l. signata
 P. l. spaldingi

Källor 

Snäckor
laciniosa